Donatian ist der Name folgender Heiliger:
 Donatian von Nantes († 289/304), französischer Märtyrer, siehe Donatian und Rogatian
 Donatian von Reims († 389?), Bischof von Reims

Donatianus ist das Cognomen folgender Personen:
 Marcus Caecilius Donatianus, römischer Offizier

Siehe auch:
 Donatus, männlicher Vorname